Олег Герольдович Синяшин (родился 25 февраля 1956 года, Казань) — российский химик-органик, доктор химических наук (с 1990), профессор (с 2001), действительный член РАН по Отделению химии и наук о материалах (2006, член-корреспондент с 1997).

Биография 
Окончил химический факультет Казанского государственного университета (1978). С 1978 года работает в Институте органической и физической химии имени А. Е. Арбузова Казанского научного центра РАН (с 2001 года по 2017 год — директор). С 2001 года — одновременно заведующий кафедрой органической химии Казанского государственного технологического университета. С 2008 года являлся председателем Казанского научного центра РАН, а с 2017 года по настоящее время — директор Федерального исследовательского центра «Казанский научный центр РАН». В 2017 году избран заместителем академика-секретаря Отделения химии и наук о материалах Российской академии наук.

Основные научные исследования относятся к химии элементоорганических, металлоорганических и координационных соединений, медицинской химии и химии фуллеренов. Член редколлегий журналов «Mendeleev Communications», «Heteroatom Chemistry», «Известия РАН. Серия химическая»

Основные работы 

 Ти­о­про­из­вод­ные ки­слот трех­ва­лент­но­го фос­фо­ра. М., 1990 (в соавт.).

Награды 
 Заслуженный деятель науки Республики Татарстан (2006)
 Государственная премия Республики Татарстан в области науки и техники (2007)
 Премия имени А. Н. Несмеянова (совместно с А. А. Карасиком, М. Н. Бочкаревым, за 2015 год) — за серию работ: «Новое поколение фосфор, азот-содержащих макроциклов. Синтез, строение, свойства»
 Премия имени Л. А. Чугаева (совместно с Ю. Г. Будниковой, Д. Г. Яхваровым, за 2018 год) — за серию работ «Координационные соединения в электрохимическом синтезе эффективных катализаторов и электрокатализаторов практически значимых реакций»

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт ИОФХ им. А. Е. Арбузова КазНЦ РАН
 

Химики России
Выпускники Казанского университета
Химики СССР
Преподаватели Казанского технологического университета
Лауреаты премии имени А. Н. Несмеянова
Лауреаты премии имени Л. А. Чугаева